Aethernieuws - verzetsblad in Voorburg
 Aether nieuws (Haarlem) - verzetsblad in Haarlem